Chiu-lung Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiulong Shan (bergskedja), Jiangxi, 
 Jiulong Shan (berg i Kina, Zhejiang, lat 28,35, long 118,88), 
 Jiulong Shan (berg i Kina, Zhejiang, lat 28,29, long 121,10), 

Robotskapade Kinaförgreningar